In generale, per leggi razziali si intendono leggi basate su un principio di discriminazione razziale.

L'espressione viene generalmente usata per indicare:
 le leggi razziali fasciste, promulgate in Italia nel 1938-1939
 le dottrine naziste sull'arianesimo in Germania nella prima metà del XX secolo
 le leggi razziali naziste, promulgate in Germania a partire dal 1933

Altri esempi di leggi razziali nella storia sono:
 le leggi contro la mescolanza razziale fatte applicare in vari paesi del mondo.
 le leggi dell'apartheid in Sudafrica.
 le legislazioni razziste di molti stati degli Stati Uniti d'America fino agli anni sessanta del Novecento, vedi Razzismo negli Stati Uniti d'America.
 la Legge razziale sammarinese, promulgata a San Marino nel 1942 e abrogata nel 1946.